Osoby o tym nazwisku:
 Camille Paglia – amerykańska krytyk sztuki i życia społecznego
 Mikołaj Paglia – rzymskokatolicki duchowny, błogosławiony
 Ricardo Pedro Paglia – rzymskokatolicki duchowny
 Vincenzo Paglia – rzymskokatolicki duchowny

Inne:
 Pizzo Paglia – szczyt w Alpach Lepontyńskich